Lyser ist der Familienname verschiedener Personen:

 Caspar Lyser (1628–1699), deutscher Richter und Politiker, Bürgermeister in Wittenberg, siehe Caspar Leyser
 Johann Peter Lyser (1804–1870), deutscher Schriftsteller und Maler
 Michael Lyser (1626–1659), deutscher Mediziner und Anatom, siehe Michael Leyser

Siehe auch:
 Lieser
 Leyser